Herzog est un titre de noblesse allemand correspond à duc en français.

Patronyme 

 Émile Herzog dit André Maurois (1885-1967), écrivain français ;
 Andrés Herzog (1974-), homme politique espagnol ;
 Andreas Herzog (1968-), footballeur autrichien ;
  (1967-), réalisateur allemand ;
 Arthur Herzog (1862-1913), peintre suisse ;
 Chaim Herzog (1918-1997), homme politique israélien ;
 Christiane Herzog (1936-2000), septième première dame d'Allemagne ;
 Christiane Herzog, judokate française ;
 Christine Herzog (née en 1968), femme politique française ;
 Daniel Herzog, imitateur français ;
 Colette Herzog (1923-1986), soprano française ;
 David Herzog ((1869-1946), ancien professeur à l'université de Prague, rabbin de Graz en Autriche au moment de la montée du nazisme ;
 Dieter Herzog (1946-), footballeur allemand ;
 Eva Herzog (1961-), femme politique suisse ;
 Félicité Herzog (1968-), fille de Maurice Herzog ;
 Gérard Herzog (1920-2003), alpiniste et cinéaste français ;
 Isaac Herzog (1960-), avocat et homme politique israélien ;
 Jacques Herzog (1952-), architecte suisse ;
 Johannes Herzog (1773-1840) est un homme politique et d'affaires suisse ;
 Joël Leib HaLevi Herzog (1862-1934), rabbin français ;
 Kurt Herzog (1889-1948), General der Infanterie allemand pendant la Seconde Guerre mondiale ;
 Maryvonne Herzog (1943-), créatrice de mode et lingerie de haute couture ;
 Maurice Herzog (1919-2012), alpiniste et homme politique français ;
 Otto Herzog (1888-1964), alpiniste allemand ;
 Philippe Herzog (1940-), homme politique français ;
 Richard Herzog (1867-1950), homme politique allemand ;
 Robert Herzog (1903-1943), journaliste français, déporté en 1943 vers Sobibor/Majdanek où il est assassiné ;
 Roman Herzog (1934-2017), juriste et homme politique allemand ;
 Thierry Herzog (1955-), avocat français pénaliste ;
 Verena Herzog, femme politique suisse ;
 Werner Herzog (1942-), acteur et réalisateur allemand ;
 Whitey Herzog (1931-), joueur et manager des Ligues majeures de baseball ;
 Yitzhak HaLevi Herzog (1888-1959), rabbin israélien ;
 Ze'ev Herzog (1941-), archéologue israélien.

Œuvres 

 Herzog, roman de Saul Bellow ;
 Herzog, jeu vidéo de tactique en temps réel développé et publié par Tecno Soft en 1988.

Toponyme 

 Herzog Park, parc situé à Rathgar, à Dublin (Irlande).

Homonymie de titre
Patronyme lorrain
Patronyme alsacien
Patronyme juif